Muziek
 Simon Says (Amerikaanse band), een Amerikaanse metalband
 Simon Says (Marokkaanse band), een Marokkaanse dance-act
 Simon Says (Zweedse band), een Zweedse rockband
 Simon Says (album van 1910 Fruitgum Company), een muziekalbum uit 1968 van de Amerikaanse band 1910 Fruitgum Company
 Simon Says (nummer van 1910 Fruitgum Company), een single van bovenstaand album
 Simon Says (Laleh), een single uit 2009 van de Iraans-Zweedse zangeres Laleh
 Simon Says (Pharoahe Monch), een single uit 1999 van de Amerikaanse rapper Pharoahe Monch
 Simon Says (Drain STH), een single uit 1999 van de Zweedse metalband Drain STH
 Simon Says (nummer van NCT 127), de title-track van het album NCT #127 Regulate - The 1st Album Repackage

Televisie/film
 Simon Says (1998), een Amerikaanse film uit 1998 van regisseur Jim O'Malley
 Simon Says (2006), een Amerikaanse horrorfilm uit 2006 met onder anderen Crispin Glover
 Simon Says (2011), een Amerikaanse film uit 2011 met onder anderen Louise Griffiths
 Simon Says (The Outer Limits), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie The Outer Limits
 Simon Says (Cheers), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Cheers